Stanczak est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :

 Ed Stanczak (1921-2004), joueur de basket-ball professionnel américain ;
 Jake Stanczak (1981- ), disc-jockey américain ;
 Julian Stanczak (1928-2017), peintre et graveur américain ;
 Patrick Stanczak (1955- ), taekwondoïste français ;
 Piotr Stańczak ( -2009), géologue polonais ;
 Wadeck Stanczak (1961- ), acteur français.